Autonomt system kan syfta på:
 Autonomt system (teknik) – ett tekniskt system som självständigt (automomt) kan lösa vissa uppgifter, ofta genom någon form av artificiell intelligens.
 Autonomous System – de enheter mellan vilka extern routing sker på Internet
 Autonomt system (matematik) – ett system av ordinära differentialekvationer som inte är beroende av den oberoende variabeln.